Colpo di fulmine – sentimento di innamoramento improvviso

Cinema 
Colpo di fulmine – film del 1941 di Howard Hawks
Colpo di fulmine – cortometraggio animato del 1942 di William Hanna e Joseph Barbera
Colpo di fulmine (Thunderbolt!) – film del 1947 di John Sturges e William Wyler
Colpo di fulmine – film del 1985 di Marco Risi
Colpo di fulmine (Kicked in the Head) – film del 1997 di Matthew Harrison
Colpo di fulmine - Il mago della truffa (I Love You Phillip Morris) – film del 2009 di Glenn Ficarra e John Requa

Musica 
Colpo di fulmine/Cuore matto – singolo del 1982 di Barbara Boncompagni
Colpo di fulmine – album del 1997 Marco Adami
Colpo di fulmine – singolo del 1998 di Paola & Chiara
Colpo di fulmine – singolo del 2006 di Anna Tatangelo
Colpo di fulmine – singolo del 2008 di Giò Di Tonno e Lola Ponce

Televisione 
Colpo di fulmine – episodio del 1985 della serie televisiva Due assi per un turbo
Colpo di fulmine – programma televisivo di Italia 1 della metà degli anni novanta
Colpo di fulmine (Falling in Love with the Girl Next Door) – film per la televisione del 2006 di Armand Mastroianni
Colpo di fulmine (conosciuto anche come Cenerentola 2000) – film per la televisione del 2010 di Roberto Malenotti

Pagine correlate 

 Amore a prima vista (disambigua)
 Love at First Sight